Rast peut désigner :

Musique 
 Rast, un jins, c'est-à-dire un tétracorde, associé à une famille de maqamat aussi appelée famille de rast en musique arabe.

Toponyme

Bosnie 
 Rast, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Nevesinje et dans la République serbe de Bosnie.

Roumanie 
 Rast, une commune du județ de Dolj.

Serbie 
 Rast, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Novi Pazar, district de Raška.

Patronyme 
 Camille Rast, une skieuse alpine suisse ;
 Grégory Rast, un coureur cycliste suisse.

Divers 
 Rast Holding AG, une société suisse, dont le siège est à Wollerau, dans le canton de Schwytz ;
 RAST tests, technique de dépistage des IgE spécifiques en allergologie ;
 Rast & Gasser M1898 ;
 RAST, Rapid Annotations using Subsystems Technology, un serveur d'annotation génomique.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme